Ejército Guerrillero de los Pobres (Armée de guérilla des pauvres) est le nom de deux guérillas :
 Ejército Guerrillero de los Pobres, une guérilla du Guatemala ;
 Ejército Guerrillero de los Pobres, un autre de l'Ejército Guerrillero del Pueblo, une guérilla de l'Argentine.